Taateraat bezeichnet:
 Taateraat (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Taateraat (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Taateraat (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland